Molekulska formula -{C7H5Br3O}- se može odnositi na:

 Tribromometakrezol
 2,4,6-Tribromoanizol